een stap bij het lopen
 een manier van lopen, zoals looppas en ganzenpas
 een bergpas
 een weg, gang of loop naar een bepaalde plaats in het Middelnederlands, zoals in Passewaaij
 een typische bosnaam in het rivierengebied, zoals in De Elzenpasch
 een paspoort
 een soort toegangskaart of passe-partout, zoals Pas 65 en Museumpas
 een kaartje in het creditcardformaat, zoals bankpas en pinpas, zie betaalkaart
 een stuk gereedschap, de waterpas
 in de taal als betekenis: 'nog niet lang', 'niet eerder dan'
 een onderdeel van maaswerk in een (gotisch) raam, zoals driepas, vierpas, enz.
 de naam van de Vlaams-Brabantse familie Pas, die de beeldhouwer Wilfried Pas en zijn zoon acteur Michael Pas heeft voortgebracht.

De afkorting PAS kan verwijzen naar:
 het Parental alienation syndrome; zie ouderverstotingssyndroom
 Parti Islam Se-Malaysia, Pan-Maleisische Islamitische Partij
 de Pater Ahlbrinck Stichting
 het medicijn tegen tuberculose para-aminosalicylzuur
 Personen uit het Autisme Spectrum, een belangenvereniging in Nederland voor volwassen mensen met een stoornis in het autistische spectrum met een normale tot hoge intelligentie
 Pascal source file; computersoftware (file-extensie, ook in Delphi).
 Plaatselijk Arbeids Secretariaat, zie NAS (Nationaal Arbeids Secretariaat)
 Het Programma Aanpak Stikstof.

Zie ook 
 Passen, waarmee een deelnemer aan een spel aangeeft dat hij zijn beurt voorbij laat gaan